O Independente Futebol Clube, é um clube brasileiro de futebol da cidade de Itatiba, no estado de São Paulo. Fundado em 30 de junho de 2017, suas cores são azul e branco, cores da bandeira da cidade.
No ano de 2017 o clube participou da Taça Paulista, marcando sua estreia em competições profissionais.

Clubes de futebol da Região Metropolitana de Campinas
Clubes de futebol fundados em 2017
Fundações em São Paulo em 2017